Светла Василева може да се отнася за:

 Светла Василева – оперна певица, сопрано (р. 1965 г.)
 Светла Василева – блогър и публицист (р. 1964 г.)